Stadio Valentino Mazzola – stadio del Santarcangelo ubicato in Santarcangelo di Romagna
Stadio Valentino Mazzola – ex stadio di Taranto, Pro Italia, Audace e Pietro Resta.